Алекса́ндр Грине́вский: Гриневский, Александр Каэтанович (1833—1905) — русский журналист и переводчик.
 Гриневский, Александр Степанович (Александр Грин; 1880—1932) — русский советский прозаик и поэт.